V468 Андромеды () — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA) в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 3072 световых лет (около 942 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +11,56m до +10,9m. Орбитальный период — около 12,747 суток.

Характеристики 
Первый компонент — жёлтый гигант спектрального класса G6-G7. Радиус — около 8,19 солнечных, светимость — около 36,718 солнечных. Эффективная температура — около 5240 K.

Примечания